Травянка:

Биология 
 Травянка — другое название рыбы ротана.

Реки 
 Травянка (приток Берёзовки)
 Травянка (приток Весляны)
 Травянка (приток Сулы)

Населённые пункты

Казахстан 
 Травянка — село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Травянка — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1970 г.
 Травянка — село в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Травянка — село в Троицком районе Челябинской области.